Перепис населення СРСР (1926)
 Перепис населення СРСР (1937)
 Перепис населення СРСР (1939)
 Перепис населення СРСР (1959)
 Перепис населення СРСР (1970)
 Перепис населення СРСР (1979)
 Перепис населення СРСР (1989)

СРСР